Dan Hanganu, un architecte et professeur d'architecture québécois (1939-2017).
 Ovidiu Hanganu, un footballeur roumain (1970 -).
Patronyme roumain